Konsulat Bangladeszu w Sosnowcu (beng. সোসনুইইকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সম্মানিত কনসুলেট) – bengalska placówka konsularna w Sosnowcu.

Utworzenie konsulatu 
W 2003 roku zamknięto Ambasadę Bangladeszu w Warszawie. W związku z brakiem bengalskiej placówki dyplomatycznej w Polsce, w 2010 roku zdecydowano o utworzeniu w Sosnowcu Konsulatu Honorowego Bangladeszu. Konsulem został Mohammed Omar Faruque, bengalski handlowiec mieszkający w Polsce. Konsulat Bangladeszu działa od 2010 roku

Działalność

Wydarzenia i imprezy 
Pod patronatem konsula honorowego miały miejsce następujące wydarzenia kulturalne:
 Obchody rocznicy uzyskania niepodległości przez Bangladesz – 1998 (przed ustanowieniem konsulatu)
 Obchody 40 rocznicy Uzyskania Niepodległości przez Bangladesz – 2011
 Obchody 150. rocznicy urodzin Rabindranatha Tagore – 2011
 Dzień Kultury Bangladeszu – 2012

Inna działalność 
Oprócz tego pod patronatem Konsula otwarto na Uniwersytecie Śląskim.
Powstał również projekt dotyczący budowy pomnika Shahid Minar (będącego symbolem męczeńskiej śmierci bengalskich studentów w imię języka ojczystego) na terenie Uniwersytetu Śląskiego.

Konsulowie 
 2010- Mohammed Omar Faruque

Przypisy 

Bangladesz
Stosunki polsko-bangladeskie
Sosnowiec